El Condado de Kane es el nombre asignado a dos condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Kane (Illinois)
 Condado de Kane (Utah)